San Lorenzo este numele italian și spaniol pentru Sfântul Laurențiu și se mai poate referi la:

Toponime
Argentina
 San Lorenzo, Santa Fe
 Departamentul San Lorenzo, Chaco
 Monte San Lorenzo, un munte dintre Argentina și Chile

Bolivia
 San Lorenzo, Tarija

Columbia
 San Lorenzo, Nariño

Croația
 Lovrečica, numit și San Lorenzo, un sat din Umag

Costa Rica
 San Lorenzo, un district din Provincia Heredia 

Republica Dominicană
 San Lorenzo de Mao, Mao, Republica Dominicană

Ecuador
 San Lorenzo, Ecuador, un port
 Cantonul San Lorenzo ,

El Salvador
 San Lorenzo, Ahuachapán
 San Lorenzo, San Vicente

Franța
 San-Lorenzo, un sat din Corsica

Guatemala
 San Lorenzo, San Marcos
 San Lorenzo, Suchitepéquez

Honduras
 San Lorenzo, Valle

Italia
San Lorenzo, Arcidosso, un frazione din provincia Grosseto
San Lorenzo (Napoli), cartier din Napoli
San Lorenzo, Calabria, o comună din provincia Reggio Calabria
San Lorenzo al Mare, o comună din provincia Imperia
San Lorenzo del Vallo, o comună din provincia Cosenza
San Lorenzo in Banale, o comună din Trentino
San Lorenzo in Campo, o comună din provincia Pesaro and Urbino
San Lorenzo (Bognanco), provincia Verbano Cusio Ossola
Colonne di San Lorenzo, ruine romane din Milano
Quartiere San Lorenzo, Roma
San Lorenzo Bellizzi, o comună din Cosenza
San Lorenzo Isontino, o comună din Gorizia
San Lorenzo Maggiore, o comună din Benevento
San Lorenzo Nuovo, o comună din Viterbo
St. Lorenzen, o comună din Tirolul de Sud, Trentino-Alto Adige/Südtirol

Mexic
 San Lorenzo, Chihuahua
 San Lorenzo, Oaxaca
 San Lorenzo Albarradas, Oaxaca
 San Lorenzo Cacaotepec, Oaxaca
 San Lorenzo Cuaunecuiltitla, Oaxaca
 San Lorenzo Texmelucan, Oaxaca
 San Lorenzo Victoria, Oaxaca
 San Lorenzo, Statul Mexico, locația unor meciuri de wrestling din El Hijo del Santo
 San Lorenzo Tenochtitlán, Veracruz

Nicaragua
 San Lorenzo, Boaco

Paraguay
 San Lorenzo, Paraguay

Peru
 Insula San Lorenzo, Peru, o insulă din Pacific
 San Lorenzo, Loreto

Filipine
 San Lorenzo, Guimaras
 San Lorenzo, sat din Makati

Spania
San Lorenzo de El Escorial, Madrid, comună din Madrid
Muntele San Lorenzo

SUA
 San Lorenzo, Puerto Rico
 San Lorenzo, California, oraș din Alameda County
 San Lorenzo River, California
 San Lorenzo Valley, California

Biserici
Italia
San Lorenzo, Brescia
San Lorenzo in Panisperna, basilică din Roma
San Lorenzo in Lucina, biserică din Roma
San Lorenzo, Veneția
Basilica di San Lorenzo di Firenze
Basilica di San Lorenzo fuori le Mura, basilică din Roma
Catedrala din Genova
Catedrala din Perugia
Basilica San Lorenzo, Milano

Spania
Biserica San Lorenzo, Toledo

Sport
 San Lorenzo de Almagro, un club de fotbal din Buenos Aires, Argentina
 Club Sportivo San Lorenzo, un club de fotbal din Paraguay
 San Lorenzo F.C., un club de fotbal din Honduras